

Anno 
 1881 – (MDCCCLXXXI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1881 a.C.

Matematica 
 1881 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1881 Shao – asteroide della fascia principale del sistema solare